Corrosion of Conformity - banda de heavy metal estadunidense
 COC - instituição de ensino brasileira sediada em Ribeirão Preto
 Associação Desportiva COC - equipe de basquete extinta

Desambiguações de siglas